Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1939.

Setzliste

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quelle 
 Der Tennissport, alleiniges amtliches Organ des Fachamts Tennis im N.S. Reichsbund für Leibesübungen, 16. Jahrgang (1939), Nr. 19–21

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1939